Bradley Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradley Hill (Massachusetts)
 Bradley Hill (New York)
 Bradley Hill (Rhode Island)
 Bradley Hill (Tennessee)
 Bradley Hill (Franklin County, Vermont)
 Bradley Hill (Windsor County, Vermont)